Plaats in Indonesië
 Tulusrejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tulusrejo (Lowokwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java